Manasse (Hebreeuws: מְנַשֶּׁה) was volgens de Hebreeuwse Bijbel de eerste zoon van Jozef en Asnath. Hij werd geboren in het oude Egypte (Genesis 41:52; 46:20). Jozef noemde zijn zoon Manasse omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten (Genesis 41:51).

In Genesis 48 werden de twee zoons van Jozef door de hoogbejaarde Jakob gezegend. Jakob gaf de jongere Efraïm een grotere zegen dan Manasse.

Manasse had zonen: Asriël (bij zijn vrouw), Machir (bij zijn Aramese concubine - 1 Kronieken 7:14) en Jaïr (Numeri 32:41; Deuteronomium 3:14). Hij had ook kleinzonen (Genesis 50:23).

Stamboom

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel